

Persone 
 Jacques Le Goff – storico e accademico francese
 Nicolas Le Goff – pallavolista francese

Pagine correlate

Goff